Поплевино — село в Ряжском районе Рязанской области, административный центр Поплевинского сельского поселения.

География 
Село расположено близ автодороги 61К-006 Рязань — Ряжск в 9 км на север от райцентра Ряжск, остановочный пункт 303 км на ж/д линии Рязань — Ряжск.

История  
Поплевино в качестве села упоминается в списках с Ряжских писцовых книг Гр. Киреевского 1629–31 годов, где оно значится вотчиной боярина Ивана Ивановича Годунова, в селе находилась церковь Обновления храма Христа Бога нашего Воскресения. В 1752 году была освящена возобновленная Воскресенская церковь. В 1838 году началось строительство каменной Воскресенской церкви с таковою же каменною трехъярусной колокольней. В 1855 году освящена во имя Обновления Св. Храма Христа и Бога нашего Воскресенья. В 1863 году устроен теплый придел во имя св. великомученика Георгия Победоносца, который в 1889 году разрушен и вместо него выстроен более поместительный во имя Покрова Пресвятой Богородицы в 1893 году. Закрыта церковь и отдана под зерносклад была после 1935 года. Вновь действовать храм начал с 1995 года.

В XIX — начале XX века село входило в состав Подвисловской волости Ряжского уезда Рязанской губернии. В 1906 году в селе было 360 дворов.

С 1929 года село являлось центром Поплевинского сельсовета Ряжского района Рязанского округа Московской области, с 1937 года — в составе Рязанской области, с 2005 года — центр Поплевинского сельского поселения.

Население

Инфраструктура 
В селе имеются Поплевинская основная общеобразовательная школа (филиал МОУ «Ряжская СОШ № 3»), детский сад, фельдшерско-акушерский пункт, отделение почтовой связи.

Достопримечательности 
В селе расположена действующая Церковь Георгия Победоносца (1851).

Примечания 

Населённые пункты Ряжского района